Gminy w USA:
 Elm River (ang. Elm River Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Elm River (ang. Elm River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Elm River (ang. Elm River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill